Коновалюк:
 Коновалюк Валерій Ілліч — український політичний діяч
 Коновалюк Федір Зотикович — український живописець

Українські прізвища